Egerdach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Egerdach (Innsbruck), eine Siedlung in Innsbruck, Tirol
 Egerdach (Wonneberg), ein Ortsteil von Wonneberg, Oberbayern